Detta är en ofullständig lista över kuststäder vid Medelhavet. Städerna är ordnande efter sin position (från väst till öst). De kan sorteras efter namn, land, del av Medelhavet, invånarantal eller vilket språk som talas i staden.

Referenser

Noter

Källor 

Medelhavet